Василий Васильевич Берви (1863-1919)  чиновник городской голова Юзовки 1918-1919.

Биография 
Родился в 1863 году в Астрахани, где отец Василий Васильевич и мать Ермиона Ивановна находились в ссылке.

Василий окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, был судьей. В 1889 году поступил на службу в Каширский окружной суд.  С 1913 года работал статским советником Каширского окружного суда.  На 1916 год являлся товарищем председателя Кашинского окружного суда Тверской губернии 

Весной 1918 года после захвата Юзовки австро-немецкой оккупантами и включения города в состав Украинской Народной Республики Василий приехал Юзовку к брату Федору. Россию он покинул из-за того, что был ярым противником советской власти и говорил: «Нет, я останусь в России и буду бороться с большевизмом, несмотря на то что мой отец и брат сочувствовали революционному движению»

После занятия города частями донского казачества в декабре 1918 года был избран городским головой, на этом посту он пробыл до самой смерти.

Умер в марте 1919 от тифа. Похоронен рядом со своим отцом в Юзовке.

Литература 
 Семья Берви: философ, врачи и юзовский городской голова

Примечания 

Персоналии:Донецк
Главы Донецка
Персоналии по алфавиту